Daishi Hiramatsu (Tochigi, 3 de julho de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no F.C. Tokyo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo